Die K3 League Basic 2018 war die zweite Spielzeit der fünfthöchsten südkoreanischen Fußballliga gewesen. Vorjahresmeister war Seoul Jungnang FC. Die reguläre Saison begann am 25. März und endete im Oktober 2018. Nach der Regulären Saison wurden die Play-Off-Spiele ausgetragen.

Veränderung zur Vorsaison 
 Yeoju Sejong FC tritt der K3 League bei und wird in der Basic antreten.
 Chungju Citizen FC tritt der K3 League bei und wird in der Basic antreten.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Reguläre Saison

Play-Off-Spiele 
In den Play-Off-Spielen spielten die 3. bis 5. Platzierten um den Aufstieg in die K3 League Advance 2019.

Finale 
Im Finale trafen der 4.- und 5. Platzierte aufeinander. Die Gewinner qualifizierte sich für die Relegation zur K3 League Advance 2019. Das Finalspiel wurde am 11. November ausgetragen. Aufgrund des Heimrechts, gewann Chungju Citizen FC automatisch beim Unentschieden das Spiel.

Relegation 
In der Relegation stand der 10. Platzierte der K3 League Advance, sowie der Play-Off-Gewinner der K3 League Basic 2018. Der Gewinner qualifiziert sich für die K3 League Advance 2019. Da Cheongju FC und Cheongju City FC miteinander fusionieren, entfiel die Relegation und der Play-Off-Gewinner der K3 League Basic Chungju Citizen FC stieg somit automatisch auf.

|}

Statistik

Zuschauertabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 Spielberichte

2018
2018
Fußballsaison 2018